Spojení písmen V a O může mít různé významy:

VO 
 veřejné osvětlení
 volební obvod
 volební okrsek
 vnější okruh
 vnitřní okruh
 oxid vanadnatý, chemická sloučenina
 Vojvodina: 
 YU-VO: bývalý kód ISO 3166-2 v rámci Jugoslávie
 CS-VO: bývalý kód ISO 3166-2:CS v rámci Srbska a Černé Hory
 RS-VO: kód ISO 3166-2:RS v rámci Srbska

vo 
 volapük – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk
 slovenská předložka ve významu české předložky ve či v
 obecně česká varianta předložky o

Vò 
 Vò (Itálie) – obec v severoitalské provincii Padova

Externí odkazy 
 
 

Zkratky